Diss (rap), muziek en jongerencultuur
 Georg Ludolf Dissen (1784-1837), Duits filoloog op het gebied van de literatuur in het Oudgrieks en Klassiek Latijn

Plaatsen in Duitsland:
 Dissen am Teutoburger Wald, gemeente in Nedersaksen, gelegen in de Landkreis Osnabrück
 Dissen (Hessen), een dorpje bij Gudensberg in de deelstaat Hessen
 Dissen (Brandenburg), Nedersorbisch Dešno, deel van de gemeente  Dissen-Striesow in de Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg